Die 5. Hallenhockey-Weltmeisterschaft fand vom 7. bis 11. Februar 2018 in der Max-Schmeling-Halle in Berlin statt. Nachdem die Titelkämpfe Mitte 2016 von Argentinien zurückgegeben worden waren, gab die Fédération Internationale de Hockey am 18. Januar 2017 die Vergabe der Titelkämpfe an Berlin bekannt. Deutschland war nach 2003 und 2015 zum dritten Mal Ausrichter der Hallenweltmeisterschaften.

Wie in den bisherigen vier Austragungen der Hallenhockey-Weltmeisterschaften traten sowohl bei den Damen als auch bei den Herren zwölf Nationalmannschaften zunächst in zwei Gruppen und danach in Platzierungsspielen gegeneinander an. Titelverteidiger bei den Damen und Herren waren jeweils die Niederlande.

Weltmeister 2018 wurde bei den Damen Deutschland und bei den Herren Österreich. Mit 8300 Zuschauer am Finaltag wurde ein neuer Besucherweltrekord im Hallenhockey erreicht.

Qualifizierte Mannschaften 
Die folgenden Mannschaften haben sich für die Weltmeisterschaft 2018 qualifiziert.

Herren 
  (Ozeanienmeister)
 
  (Gastgeber, (Europameister))
  (Asienmeister)
 
  (Vize-Europameister)
 
 
 
  (Afrikameister)
  (Panamerika-Meister)

Damen 
  (Ozeanienmeister)
  (Gastgeber)
  (Asienmeister)
  (Afrikameister)
  (Europameister)
 
 
 
 
 
  (Panamerika-Meister)

Herren-WM

Gruppenphase

Tabelle Gruppe A

Tabelle Gruppe B

Spielplan Gruppe A

Spielplan Gruppe B

Endrunde

Spiele um Platz 9 bis 12

Finalrunde

Damen-WM

Gruppenphase

Tabelle Gruppe A

Tabelle Gruppe B

Spielplan Gruppe A

Spielplan Gruppe B

Endrunde

Spiele um Platz 9 bis 12

Finalrunde

Weblinks 

 Offizielle Website der WM (englisch)

Einzelnachweise 

2018
Hockey 2018
Sportveranstaltung in Berlin
Max-Schmeling-Halle
Hockeywettbewerb in Deutschland